Transfusion (af latin transfusio det at blande) kan betegne flere ting. Se følgende artikler: 
Blodtransfusion – overførsel af blod (fra et individ til et andet)
Transfusion (computerspil)